Martin Veselý (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HC Pribram || 2. Liga 
|| 9 || 1 || 0 || 1 || 6 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HC Pribram || 2. Liga 
|| 13 || 1 || 1 || 2 || 10 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Hokej Šumperk 2003 || 1. Liga 
|| 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2002-2003 || Mountfield HK || 1. Liga
|| 23 || 0 || 1 || 1 || 22 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || IHC Písek || 1. Liga
|| 33 || 0 || 5 || 5 || 28 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2004-2005 || IHC Písek || 1. Liga
|| 31 || 0 || 3 || 3 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2005-2006 || IHC Písek || 2. Liga 
|| 21 || 5 || 4 || 9 || 22 || 10 || 1 || 3 || 4 || 37 
|-
| 2006-2007 || IHC Písek || 2. Liga 
|| 42 || 3 || 9 || 12 || 62 || 5 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2007-2008 || IHC Písek || 2. Liga 
|| 10 || 0 || 1 || 1 || 12 || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 25 || 8 || 5 || 13 || 90 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Phénix de Reims || Division 1
|| 23 || 3 || 7 || 10 || 72 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2010-2011 || Phénix de Reims || Division 1
|| 26 || 4 || 16 || 20 || 60 || 5 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2011-2012 || Phénix de Reims || Division 1
|| 24 || 2 || 6 || 8 || 32 || || || || || 
|-
|2012-2013 || Lions de Compiègne || Division 2 || 15 || 3 || 6 || 9 || 22 || 2 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
|2013-2014 || Chevaliers du lac d’Annecy || Division 1 || 26 || 0 || 5 || 5 || 52 || || || || || 
|-
|2014-2015 || Chevaliers du lac d’Annecy || Division 2 || 13 || 0 || 2 || 2 || 24 || 4 ||2 ||0 ||2 ||4 
|-
|2015-2016 || Chevaliers du lac d’Annecy || Division 2 || 14 || 1 || 2 || 3 || 38 ||1 || 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Sports de glace Annecy
Défenseur de hockey sur glace